Thread [] (engl. ) steht für:

 Thread (Informatik), ein/e Ausführungsstrang oder -reihenfolge in der Abarbeitung eines Computerprogramms
 User-Thread

 Thread (Internet), eine hierarchische Folge von Diskussionsbeiträgen in Internetforen oder Blogs

 Thread (Einheit), ein altes englisches Garnmaß

 Thread (Netzwerkprotokoll), eine Netzwerktechnologie für das Internet der Dinge

Siehe auch:
 Faden (Begriffsklärung)